CF La Mancha é um clube de futebol da República do Congo. Disputa atualmente a última divisão nacional.

Clubes de futebol da República do Congo